rattenstaart (gereedschap)
 rattenstaart (kapsel)
 rattenstaart (plant) (Peperomia obtusifolia variegata)
 Rattenstaarten (Macrouridae), familie van zeevissen